Sławgóra (wzniesienie)
 Sławgóra (Dobra)